Een overzicht van KRC Genk in het seizoen 2000/01.

Spelerskern

Na de winterstop werd Hans Leenders in de A-kern opgenomen. Hij nam toen het rugnummer 17 over van Fritz Emeran.

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Genk in het seizoen 2000-2001 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Ford / Nitto / Vasco
Sportmerk: Kappa

Transfers

Zomer

Winter

Competitie

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (CL): geplaatst voor Champions League, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Afbeeldingen

Externe links 
 Officiële website

KRC Genk naar seizoen
Belgische voetbalclub 2000/01